Pazanne est un prénom féminin désuet
 Sainte Pazanne (sans tiret) est une sainte d'origine espagnole, aussi surnommée Sainte Pexine.
 Sainte-Pazanne (avec tiret) est une commune de la Loire-Atlantique, qui doit son nom à la sainte d'origine espagnole : Sainte Pazanne

Pazanne
Sainte-Pazanne